Coraggio... fatti ammazzare (Sudden Impact) – film statunitense
Sudden Impact – gruppo musicale soul